Михаи́л Алекса́ндрович Михе́ев (9 ноября 1946 г. в дер. Пальник Лебяжского района Кировской области — 12 июля 2008 г. в г. Кирове) — российский политический и государственный деятель.

Биография 
Окончил Кировский сельскохозяйственный институт, Московскую финансово-юридическую академию.

В марте 1986 — декабре 1991 года председатель исполнительного комитета Кирово-Чепецкого районного Совета народных депутатов.

Председатель Кировской областной Думы 1-2 созывов (1994—2001). Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (1996—2004). Заместитель губернатора Кировской области по организации реформ местного самоуправления (2004—2006). Заместитель Председателя правительства Кировской области (2006).

Награды 
Награждён орденом Октябрьской революции и орденом Дружбы, медалями и другими знаками отличия.

Ссылки 
 Михеев Михаил Александрович

Председатели Законодательного собрания Кировской области
Депутаты Кировской областной думы I созыва
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Председатели районных исполкомов РСФСР